Густаво Дијаз Ордаз има више значења:

 Густаво Дијаз Ордаз (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Густаво Дијаз Ордаз, Сан Антонио Сода (Калакмул), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Густаво Дијаз Ордаз (Фронтера Идалго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Густаво Дијаз Ордаз (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Густаво Дијаз Ордаз (Сан Хуан Мазатлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Густаво Дијаз Ордаз (Сан Мигел Чималапа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Густаво Дијаз Ордаз (Уехозинго), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Густаво Дијаз Ордаз, Ла Куенка (Уехозинго), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Густаво Дијаз Ордаз (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Густаво Дијаз Ордаз, Ел Каризо (Аоме), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Густаво Дијаз Ордаз, Кампо Плата (Ангостура), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Густаво Дијаз Ордаз (Салвадор Алварадо), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Густаво Дијаз Ордаз (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Општина Густаво Дијаз Ордаз (Тамаулипас), општина у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Густаво Дијаз Ордаз (Катемако), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Густаво Дијаз Ордаз (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Густаво Дијаз Ордаз (Минатитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Густаво Дијаз Ордаз, Сан Фелипе (Минатитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Густаво Дијаз Ордаз (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Густаво Дијаз Ордаз (Агва Дулсе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику